Amoreuxia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Amoreuxia ingår i familjen Cochlospermaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Amoreuxia